Hollenbeck ist der Name

der Personen
 Fritz Hollenbeck (1929–2021), deutscher Schauspieler
 Harold C. Hollenbeck (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 John Hollenbeck (* 1968), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Komponist
 Pat Hollenbeck (* 1955), US-amerikanischer (Jazz-)Schlagzeuger, Arrangeur und Hochschullehrer
 Clifton Webb, gebürtig Webb Parmalee Hollenbeck, (1889–1966), US-amerikanischer Schauspieler

eines Dorfes
Hollenbeck in der Gemeinde Harsefeld